Карпането-Пьячентино () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.

Население составляет 6881 человек, плотность населения составляет 109 чел./км². Занимает площадь 63,24 км². Почтовый индекс — 29013. Телефонный код — 0523.

Покровителями коммуны почитаются святые Фирм и Рустик. Праздник ежегодно празднуется 9 августа.

Ссылки 
http://www.comune.carpaneto.pc.it/